Donji Pustakovec (mađarski Alsópusztafa) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donji Kraljevec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 341 stanovnika te 98 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji